Royena heterotricha är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Friedrich Welwitsch och William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av Brian Laurence Burtt. Royena heterotricha ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
heterotricha